Nørskov kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nørskov (Astrup Sogn) – en bebyggelse i Astrup Sogn
 Nørskov (Funder Sogn) – en bebyggelse i Funder Sogn
 Nørskov (Jegindø Sogn) – en bebyggelse i Jegindø Sogn
 Nørskov (Klovborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Klovborg Sogn
 Nørskov (Laurbjerg Sogn) – et areal i Laurbjerg Sogn
 Nørskov (Lindeballe Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lindeballe Sogn
 Nørskov (Tvilum Sogn) – en bebyggelse i Tvilum Sogn
 Nørskov (Venø Sogn) – en bebyggelse i Venø Sogn
 Nørskov (Odder Kommune) – bebyggelse i Bjerager Sogn og Randlev Sogn i Odder Kommune